Fibel eller Fibula kan have flere betydninger:
 Fibula (spænde) – betegner inden for arkæologien en sikkerhedsnål.
 En ABC
 lægbenet, os fibulae